Il doppio del torneo di tennis Miami Classic 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Patrícia Medrado e Yvonne Vermaak che hanno battuto in finale Kate Latham e Janet Wright 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Betsy Nagelsen /  Candy Reynolds (semifinali)
 Patrícia Medrado /  Yvonne Vermaak (Campionesse)

 Anna-Maria Fernández /  Kim Sands (primo turno)
 Yvona Brzáková /  Marcela Skuherská (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Miami Classic 1984